"Hello, Goodbye" es una canción de la banda inglesa The Beatles.

Hello Goodbye puede también referirse a:
Hello Goodbye, sencillo del grupo Culture Club del álbum Waking up with the house on fire.
Hello Goodbye (serie de televisión), reality de los Países Bajos basado en los pasajeros que usan el aeropuerto de Ámsterdam.
Hello Goodbye (banda), banda escandinava de indie-rock.
Hello, Goodbye (álbum), álbum de punk rock del año 2000 de Triumverate.
hellogoodbye, banda estadounidense de power-pop.
"Hello Goodbye", canción del grupo Blind Melon del álbum Soup.
Hello, Goodbye (película), película del 2008 protagonizando a Fanny Ardant y Gérard Depardieu.
"Hello Goodbye", canción de la banda Live on Arrival.
Hello-Goodbye, una película de comedia de 1970.